Denis Kapustin ist der Name folgender Personen:

* Denis Kapustin, eigentlicher Name von Denis Nikitin (Rechtsextremist), russisch-deutscher Kampfsportler und Rechtsextremist 
 Denis Wiktorowitsch Kapustin (* 1970), russischer Dreispringer